Dove steht für:
 Dove Elbe, Elbarm in Hamburg
 Dove (Fluss), Fluss in Suffolk, Ostengland
 Dove (Mondkrater), benannt nach dem Physiker Heinrich Wilhelm Dove
 Dove, Segelschiff des Einhand-Weltumseglers Robin Lee Graham
 The Dove, US-amerikanisches Filmmelodram von Roland West (1927)

Satelliten:
 Dove-OSCAR 17
 Dove-1
 Dove-2
 Dove-3
 Dove-4

Markenname:
 Körperpflegemittel, siehe Unilever #Geschäftsbereiche, Marken und Produkte
 Süßigkeit, siehe Mars Incorporated #Produkte

Dove ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dove (1844–1916), deutscher Historiker
 Arthur Garfield Dove (1880–1946), US-amerikanischer Maler
 Billie Dove (1903–1997), US-amerikanische Schauspielerin
 David Dove (* ≈1970), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Evelyn Dove (1902–1987), britische Sängerin und Schauspielerin
 
 Horace Dove-Edwin (* 1967), sierra-leonischer Sprinter
 Johann Dove († 1532), Politiker in Bremen
 Jonathan Dove (* 1959), britischer Komponist
 Karl Dove (1863–1922), deutscher Geograph, Meteorologe und Afrikaforscher, Enkel des Physikers Heinrich Wilhelm Dove
 
 Rita Dove (* 1952), US-amerikanische Dichterin und Schriftstellerin
 Ronnie Dove (* 1935), US-amerikanischer Sänger
 Sydney Kamlager-Dove (* 1972), US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Ulysses Dove (1947–1996), US-amerikanischer Tänzer und Choreograph

DOVE steht für:
 De Havilland DH.104 Dove (ICAO-Code), britisches Transportflugzeug

Siehe auch:
 Dove Channel (Meerenge in der Antarktis)
 Dove Lake (Tasmanien)
 Dove River (Forth River)
 Dovebrücke (Berlin)
 Dowe
 Dowhe

Abkürzung